Beseit / Beceite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beseit / Beceite (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Beseit / Beceite (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar